Un ornithoptère est le nom donné à une machine construite par l’homme pour voler en battant des ailes.
 L'ornithoptère de la Reine Alexandra est le plus grand papillon connu. Il appartient au genre Troides.
 L’ornithoptère est un véhicule dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert.